Cinema: Scandal (pel·lícula), pel·lícula britànica de 1989 dirigida per Michael Caton-Jones
 Televisió: Scandal (sèrie), sèrie estatunidenca de televisió de 2012
 Música: Scandal (grup), banda japonesa de pop rock